La Curva kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Curva, Honduras, Departamento de Colón,

Mexiko 

 Campo la Curva, ort, Baja California, Mexicali, 
 La Curva, Cazones de Herrera, 
 La Curva, Tecolutla, 
 La Curva, Zacatecas, 
 La Curva, Navolato, 
 La Curva, Delstaten Mexiko, San José del Rincón, 
 La Curva, El Fuerte, 
 La Curva, Guasave, 
 La Curva, Michoacán de Ocampo, Epitacio Huerta, 
 La Curva, Guanajuato, San Luis de la Paz, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar